План Даллеса — вымышленный план, выдаваемый авторами за план действий США против СССР в эпоху холодной войны, заключающийся в скрытом моральном разложении населения СССР (России).
 План Даллеса (Суэцкий кризис) — план, предложенный Великобританией, Францией и США, по разрешению Суэцкого кризиса